Jan Pająk (ur. 1946) – dr inż., polski ufolog, badacz niewyjaśnionych zjawisk
 Jan Pająk (1917–1992) – działacz opozycji w okresie PRL
 Jan Roman Pająk (1906–1976) – piłkarz, reprezentant Polski